Cierto puede designar a:
 Certeza (Certeza y opinión (filosofía))
 Cuerpo cierto, concepto jurídico.
 Ojalá fuera cierto, novela y película.